

Топоніми 
 Кока (甲賀市) — місто в Японії, у префектурі Сіґа
 Замок Кока (Іспанія)

Рослини 
 Кока (Erythroxylum coca) — рослина родини Erythroxylaceae.